Hagerbroek is een wijk in de stad Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. De wijk bevindt zich ten zuidoosten van het centrum.

Tot in de jaren tachtig was in deze wijk veel industrie gevestigd. Daarvan is weinig overgebleven, behalve enkele gebouwen die als gemeentelijk monument staan geregistreerd. Alle industriële activiteiten zijn wel verplaatst naar de Trade Ports aan de rand van de stad.

De wijk wordt (met de klok mee, beginnend in het noorden) omsloten door de wijken Sinselveld, Hogekamp, Jammerdaal, Wijlrehof en Hagerhof.

Momenteel heeft het voornamelijk een woonfunctie, met circa 1600 moderne, hoofdzakelijk eengezinswoningen.

Wijk in Venlo